Margarita von Boch (* 17. Mai 1951 in Buenos Aires, Argentinien), geborene Freiin Rukavina von Vidovgrad, ist die Gründerin der Kinderhilfe Saar.

Familie 
Margarita von Boch ist das zweite Kind und die einzige Tochter des promovierten Juristen und kroatischen Gesandtschaftsrates Alfred Adam Maria Freiherr Rukavina von Vidovgrad (* 1. Januar 1907 in Belec; † 6. September 1969 in Buenos Aires), des letzten Herren auf Schloss Belec im kroatisch geprägten Selnica (Međimurska županija), und dessen Ehefrau Franziska Gräfin von Clary und Aldringen (* 15. Oktober 1919 in Rétfalu, † 7. Januar 2013 in Salzburg). Das Paar emigrierte nach dem Zweiten Weltkrieg aus der entstehenden Sozialistischen Republik Kroatien nach Argentinien und heiratete dort im Jahr 1949. Deren Tochter Margarita wurde deshalb in Südamerika geboren und wuchs auch dort auf. Margarita von Boch hat sowohl die argentinische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit 1975 ist sie mit dem Ökonomen, Land- und Forstwirt Eugen Alfred Leopold Pius Maria von Boch (* 23. Januar 1951) verheiratet, einem Ururenkel des Unternehmers Eugen von Boch. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor.

Leben 
Als Margarita Rukavina von Vidovgrad Anfang der 1970er Jahre ihr Dolmetscherstudium in München aufnahm, lernte sie dort im Jahr 1973 ihren künftigen Ehemann kennen. Dieser war von 1975 bis 2010 im Familienunternehmen Villeroy & Boch tätig, Ende der 1970er Jahre im südfranzösischen Bordeaux, zuletzt als Direktor im Unternehmensbereich Tischkultur am Stammsitz im saarländischen Mettlach. In 8. Generation ist er Gesellschafter der Villeroy & Boch AG.

Anfang der 1980er Jahre ließen sich beide im Saarland nieder. Margarita von Boch beschloss in der Folgezeit, benachteiligte saarländische Kinder auf ehrenamtlicher Basis zu fördernd. So gründete sie im Jahr 1999 ein soziales Projekt, die Kinderhilfe Saar, die sie seitdem als Vorsitzende leitet. Der eingetragene Verein fungiert im Sinn einer Nachbarschaftshilfe, um bedürftigen Kindern medizinische, psychologische oder soziale Unterstützung bzw. eine musische Förderung anbieten zu können.

Auszeichnung 
Auf Vorschlag der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde Margarita von Boch am 5. Dezember 2016, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, durch das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt, das ihr im Berliner Schloss Bellevue von Bundespräsident Joachim Gauck verliehen wurde.

Einzelnachweise 

Kroatischer Adliger
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
⚭Margarita
Argentinier
Deutscher
Geboren 1951
Frau